ADR — абревіатура, що може значити:

 ADR () — Американська депозитарна розписка.
 ADR () — Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів.
 ADR — () статистичний показник середньої вартості проданого номера в день.
 ADR — () — генеральний німецький тест нових сортів троянд.